|-
| 122001 - ||  || 29 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122002 - ||  || 29 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122003 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122004 - ||  || 26 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122005 - ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122006 - ||  || 25 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122007 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122008 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122009 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122010 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122011 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122012 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122013 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122014 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122015 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122016 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122017 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122018 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122019 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122020 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122021 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122022 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122023 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122024 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122025 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122026 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122027 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122028 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122029 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122030 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122031 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122032 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122033 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122034 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122035 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122036 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122037 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122038 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122039 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122040 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122041 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122042 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122043 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122044 - ||  || 9 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 122045 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122046 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122047 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122048 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122049 - ||  || 3 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122050 - ||  || 8 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122051 - ||  || 6 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122052 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122053 - ||  || 4 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122054 - ||  || 6 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122055 - ||  || 10 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122056 - ||  || 10 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122057 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122058 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122059 - ||  || 6 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122060 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122061 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122062 - ||  || 4 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122063 - ||  || 5 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122064 - ||  || 5 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122065 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122066 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122067 - ||  || 27 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 122068 - ||  || 24 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122069 - ||  || 24 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122070 - ||  || 24 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122071 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122072 - ||  || 25 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122073 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122074 - ||  || 30 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122075 - ||  || 30 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122076 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122077 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122078 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122079 - ||  || 25 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122080 - ||  || 29 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122081 - ||  || 29 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122082 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122083 - ||  || 25 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122084 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122085 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122086 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122087 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122088 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122089 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122090 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122091 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122092 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122093 - ||  || 25 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122094 - ||  || 25 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122095 - ||  || 25 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122096 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122097 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122098 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122099 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122100 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-